Avanduse (gemeente), een voormalige gemeente in Estland.
 Avanduse (plaats), een plaats in die gemeente, nu in de gemeente Väike-Maarja.